Moulin Rouge steht für:
 Moulin Rouge, ein Varieté in Paris
 Moulin Rouge, ein ehemaliges Varieté und ehemalige Revue-Bar in Wien
 Moulin Rouge Hotel, ehemaliges Hotel in Las Vegas
 Moulin Rouge (Cocktail), ein Cocktail
 Moulin Rouge (Roman), ein Roman von Pierre La Mure

Moulin Rouge ist der Titel folgender Filme:
 Moulin Rouge (1928), ein Film von Ewald André Dupont
 Moulin Rouge (1934), ein Film von Sidney Lanfield
 Moulin Rouge (1952), ein Film von John Huston
 Moulin Rouge (2001), ein Musikfilm von Baz Luhrmann